Karabin M21
 Messier 21 – obiekt astronomiczny
 M21 (czołg)
 M21 – amerykańska mina przeciwpancerna